

Сежхув — село в гміні Болімув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Сежхув — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Сежхув — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства